Черемисское — название населённых пунктов в России:

Костромская область
 Черемисское — деревня в Поназыревском районе.

Курганская область
 Черемисское — деревня в Катайском районе.
 Черемисское — село в Шадринском районе.

Нижегородская область
 Черемисское — деревня в Кстовском районе.

Свердловская область
 Черемисское — село в Режевском городском округе.